Anna Brandt ist der Name folgender Personen:
 Anna Brandt (Autorin) (geboren 1933), deutsche Mundartautorin
 Anna Brandt (Handballspielerin) (geboren 1974), deutsche Handballspielerin